Effeff hat mehrere Bedeutungen:

 Die umgangssprachliche Redewendung „Etwas aus dem Effeff zu können“ – siehe Effeff (Redewendung)
 eff-eff (für „Freizeit & Fitness“) Eine Freizeit- und Heimwerkersendung des WDR (1978–1990), Vorläufer des WDR Computerclubs
 „Effeff“ wurde auch für Firmennamen genutzt. Die von Fritz Fuss (FF) 1936 gegründete Firma von Türöffnungs- und Schließsystemen sowie Brandmeldeanlagen wurde „eff eff“ genannt. Heute ist sie Teil von Assa Abloy (siehe auch Zeiss Ikon zu eff eff); effeff wird von ihr noch als Markenname verwendet.

efef: 
 Die Eigenmarke der österreichischen Handelskette ADEG für Fleischwaren hieß „efef“; diese wurde 2011 von der Rewe Group übernommen und heißt seitdem „Rewe Austria Fleischwaren GmbH“

Siehe auch